Łopaciński ist der Familienname folgender Personen:

 Bolesław Łopaciński (1832–1904), polnisch-litauisch-russischer Historiker
 Mikołaj Tadeusz Łopaciński (1715–1778), Woiwode von Brest Litowsk
 Wincenty Łopaciński (1886–1939), polnischer Historiker und Archivar